Sveta (makedonska: Света) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Demir Hisar, i den sydvästra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Sveta ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sveta är huvudsakligen kuperad, men österut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Golem Vrv,  meter över havet,  kilometer nordväst om Sveta. Närmaste större samhälle är Murgasjevo,  kilometer sydväst om Sveta. 

Trakten runt Sveta består till största delen av jordbruksmark. Runt Sveta är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Demir Hisar (kommun)